Aitor Arregi puede referirse a:

 Pedro Aitor Arregi Artano, futbolista español.
Aitor Arregi Arrieta, futbolista español
 Aitor Arregi Galdos, director de cine español.

